Cette page contient les pages d'homonymie de DET et Dét.

DET est un sigle qui peut désigner :
 diéthyltryptamine, une molécule organique, substance psychotrope ;
 direction d'exécution des contrats de travaux, une des phases d'un contrat de maîtrise d'œuvre selon la loi MOP.

Dét est une abréviation qui peut désigner :
 déterminant, en mathématiques.